Jean Achard peut désigner :

 Jean Achard (1807-1884), peintre français ;
 Jean Achard (1908-1953), homme politique français ;
 Jean Achard, dit aussi Jean Achard Le Breton, né Jean-Jacques Grosman (1918-1951),  journaliste et pilote automobile français mort lors d'essais à Gávea le .